Il singolare del torneo di tennis Tampa Open 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jaime Yzaga che ha battuto in finale MaliVai Washington 3-6, 6-4, 6-1.

Teste di serie 

 Petr Korda (primo turno)
 Andre Agassi (quarti di finale)
 MaliVai Washington (finale)
 Jaime Yzaga (campione)

 Jeff Tarango (primo turno)
 Bryan Shelton (secondo turno)
 Javier Frana (primo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tampa Open 1992
ATP Tour 1992